Nagel steht für:

 Nagel, einen Stift aus Metall oder Holz
 Nagel (Anatomie), eine gewölbte Hornplatte am äußersten Ende der Finger und Zehen
 Nagel (Botanik), einen pflanzlichen Teil der Kronblatt-Blüte
 Nagel (Familienname), Nagel als Familienname
 Nagel (Orgelbauer), sächsische Orgelbauerfamilie
 Nagel (Adelsgeschlecht), Ritterfamilie von Westfalen, die sich im 16. Jahrhundert bis ins Rheinland und in die Niederlande verbreitete
 Nagel (Schnabelspitze), bei Vögeln die obere hornverstärkte Schnabelspitze

Nagel bezeichnet die folgenden geographischen Gebiete und Orte:
 Nagel (Fichtelgebirge), Gemeinde im Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Nagel (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Nagel-Séez-Mesnil, Gemeinde in der Region Normandie, Frankreich

Nagel bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 Kraftverkehr Nagel, deutsches Logistikunternehmen
 Nagel (Fotounternehmen), im Jahr 1928 von August Nagel gegründetes Unternehmen
 Nagels Verlag, ursprünglich 1820 in Hannover begründeter Musikverlag für klassische Musik, kam später als Imprint zum Bärenreiter-Verlag mit Sitz in Kassel
 Nagel & Kimche Verlag, Buchverlag in Zürich

Nagel steht des Weiteren für:
 Der Nagel, Märchen der Brüder Grimm
 Nagel zum Sarg, Kurzfilm aus dem Jahr 2011
 Belegnagel, Halteeinrichtung für Taue auf Segelschiffen
 Nagel, Pseudonym des Sängers und Autors Thorsten Nagelschmidt
 Nagel, in der Umgangssprache der Schweiz die schlechteste Schulnote Eins, siehe Schulnote#Schweiz
 Rostiger Nagel, Skulptur im Grazer Stadtpark

Siehe auch:
 Nagel-Punkt
 Nagel-Schreckenberg-Modell
 Nagell
 Nagl
 Nagle
 Nagels Verlag